Audubon steht für folgende geographischen Objekte in den Vereinigten Staaten:

Orte:
 Audubon (Florida), im Brevard County
 Audubon (Dougherty County, Georgia)
 Audubon (Gordon County, Georgia)
 Audubon (Iowa), im Audubon County
 Audubon (Louisiana), im St. Tammany Parish
 Audubon (Minnesota), im Becker County
 Audubon (New Jersey), im Camden County
 Audubon (Pennsylvania), im Montgomery County
 Audubon County, Verwaltungseinheit in Iowa
 Audubon Hills, im Knox County, Tennessee
 Audubon Homes, im Aiken County, South Carolina
 Audubon Place, im Tuscaloosa County, Alabama
 Audubon Point, im Rankin County, Mississippi
 Audubon Shrine, im Montgomery County, Pennsylvania
 Audubon Terrace, im East Baton Rouge Parish, Louisiana

Parks:
 Audubon Goose Pond State Natural Area, im Columbia County, Wisconsin
 Audubon Islands Nature Preserve, im Lucas County, Ohio
 Audubon Mill Park, im Henderson County, Kentucky
 Audubon National Wildlife Refuge, im McLean County, North Dakota
 Audubon Place Historic District, im Tuscaloosa County, Alabama
 Audubon State Historic Site, im West Feliciana Parish, Louisiana
 Audubon Terrace Historic District, im New York County, New York

Sonstige:
 Audubon Creek, Fließgewässer im St. Tammany Parish, Louisiana
 Audubon Lake, See im Becker County, Minnesota
 Audubon Island, Insel im Bay County, Florida 

Audubon ist der Familienname folgender Personen:
 John James Audubon (1785–1851), US-amerikanischer Ornithologe und Zeichner

Audubon steht für:
 Audubon (Magazin), Zeitschrift der National Audubon Society
 Audubon County Airport, Airport im Audubon County, Iowa
 (75564) Audubon, Asteroid des Hauptgürtels

im NRHP gelistete Objekte:
 Audubon (Georgetown), in Georgetown, Kentucky, ID-Nr. 73000830
 Audubon Acres Site (40 HA 84), in Chattanooga, Tennessee, ID-Nr. 82001728
 Audubon County Courthouse, in Exira, Iowa, ID-Nr. 77000493
 Audubon Place Historic District, in Tuscaloosa, Alabama, ID-Nr. 85001517
 Audubon Plantation House, in Baton Rouge, Louisiana, ID-Nr. 87000729
 Audubon School, in Henderson, Kentucky, ID-Nr. 98001497
 Audubon Terrace Historic District, in New York, New York, ID-Nr. 80002667
 Audubon Trolley Station, in Wilmington, North Carolina, ID-Nr. 93000736

Siehe auch:
 Audubon Park
 Audubon Township
 John James Audubon Bridge
 National Audubon Society, US-amerikanische Umweltorganisation